Plaats in Indonesië
 Kaliwuluh (Kebakkramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kaliwuluh (Kepil), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java